Нестор је био краљ Пила и учесник Тројанског рата.
Нестор је био руски монах који је саставио тзв. Несторову Хронику (Повест времених лет).
Свети мученик Нестор (?-306), хришћански светитељ
Свештеномученик Нестор (епископ магидијски) (?-250), хришћански светитељ